Torvalds est un nom de famille suédois/finnois.

 Torvald Haavardstad (1893-1965), homme politique norvégien
 Torvald Helmer, personnage de fiction

Voir aussi
 , 

en:Torvald